Bohai puede referirse a:

El Mar de Bohai, en la costa nororiental de China.
El nombre en chino de Balhae, un antiguo reino de Asia Oriental.